Pallone d'oro – premio assegnato da France Football dal 1956 al 2009 e nuovamente dal 2016
Pallone d'oro FIFA – premio assegnato da France Football e dalla FIFA tra il 2010 e il 2015
Pallone d'oro – premio messicano assegnato dal 1974
Pallone d'oro – premio ceco assegnato dal 1997